Gabreta bezeichnet:

 der antike, lateinische Name für den Böhmerwald
 das Freilichtmuseum Keltendorf Gabreta in Ringelai im Bayerischen Wald
 (8554) Gabreta, ein Hauptgürtelasteroid